Parasphendale är ett släkte av bönsyrsor. Parasphendale ingår i familjen Mantidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bönsyrsor
Parasphendale